Brad Wilk, een Amerikaanse drummer van onder meer Rage Against the Machine.
 ORP Wilk, een Poolse onderzeeboot van de Wilkklasse.
 Wilk (water), waterplas in Schieland nabij Moerkapelle in de Wildeveenen waaruit het riviertje de Rotte ontspringt.